Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kent d'après le Kent, l'un des 39 comtés traditionnels de l'Angleterre :
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 46 canons, lancé en 1652 sous le nom de « Kentish Frigate », renommé Kent en 1660, détruit en 1672 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1679, modernisé en 1699 et 1724, détruit en 1744 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1746, détruit en 1760 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1762, vendu en 1784 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1798, transformé en ponton en 1856, détruit en 1881 ;
 le , une canonnière de 16 canons lancée en 1798 et vendue en 1801 ;
 le HMS Kent, un vaisseau de ligne de  rang de 91 canons, commandé en 1860, mais annulé en 1863 ;
 le HMS Kent, un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons, lancé en 1810 sous le nom de HMS Impregnable, renommé HMS Kent en 1888, HMS Caledonia en 1891, détruit en 1906 ;
 le , , un croiseur cuirassé de la classe Monmouth, lancé en 1901, vendu en 1920 ;
 le , un croiseur lourd de la classe County, lancé en 1926, vendu en 1948 ;
 le , un destroyer de la classe County, lancé en 1961, vendu en 1997 pour démolition ;
 le , une frégate de type 23, lancée en 1998, toujours en service en 2011.

Voir aussi 
 

Kent